Bonsu peut faire référence à : 
 Deborah Owusu-Bonsu (née en 1984), graphiste et animatrice de télévision ghanéenne
 Joy Henrietta Mensa-Bonsu, professeure de droit ghanéenne.
 Kwame Bonsu (né en 1994), footballeur ghanéen.
 Mensa Bonsu Kumaa (v. 1840 – v. 1896), roi de l’Empire ashanti de 1874 jusqu’à 1883.
 Osei Bonsu (1779-1824), roi (Asantehene) des Ashanti.
 Pops Mensah-Bonsu (né en 1983), basketteur professionnel anglais.
 Randy Edwini-Bonsu (né en 1990), joueur international canadien de soccer.